W Polsce 
 Małków – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze 
 Małków – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców 
 Małków – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Małków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne
 Małków – gromada

Zobacz też: Małków-Kolonia